Le préfixe UIT est alloué par l'union internationale des télécommunications.

Description 

Il s'agit d'un indicatif d'appel pour la radio et la télévision. Ils constituent aussi la base de l'immatriculation des aéronefs. Ils sont un code pays international. Chaque pays doit correspondre uniquement avec les caractères qui lui sont alloués. 

Quelques pays ne respectent pas malgré tout les règles comme l'Australie. Par une entente particulière, le Canada utilise pour la Société Radio-Canada depuis 1936 le code CB normalement attribué au Chili.

Préfixes de l'indicatif d'appel non affectés et indisponible 

Non alloué : Les préfixes de l'indicatif d'appel suivant sont disponibles pour une attribution future. (X représente n'importe quelle lettre, n représente n'importe quel chiffre de 2-9.)

 E8, E9, H5, J9, O n, S4, T9 *, U n, V9, X n, YZ *, Z4-Z7, Z9, 4N*. 

(* Indique un préfixe qui a été récemment retourné à l'UIT.)

Indisponible : Parfois utilisés officieusement, par les opérateurs radioamateurs dans un territoire contesté ou dans un État-nation qui n'a pas de préfixe officiel (par exemple S0 dans le Sahara occidental ou 1A0 pour le siège des chevaliers de l'ordre souverain de Malte à Rome). (X représente n'importe quelle lettre, n représente n'importe quel chiffre de 2-9.)

 nn, x 0, x 1, x 0, x 1, x Q.
 aucun préfixe commençant par Q ne sont utilisés, ils peuvent être confondus avec les codes Q.
 aucun préfixe avec les chiffres 1 ou 0 ne sont utilisés, ils peuvent être confondus avec les lettres I ou O.
 deux préfixes numériques (nn) ne sont pas encore considérés par l'UIT.

Tableau de répartition des appels internationaux

Notes et références

Voir aussi

Sources 

 Résolution 13, Préfixes UIT alloués

Lien externe 

 Table of International Call Sign Series (Appendix 42 to the RR)

Code préfixe
Radiocommunications
Terminologie de la télévision